

Селище міського типу:
 Високопілля — Херсонська область, Бериславський район
Села:
 Високопілля — Донецька область, Краматорський район
 Високопілля — Харківська область, Богодухівський район
Залізниця:
 Високопілля — залізнична станція Херсонської дирекції Одеської залізниці